Евросерия Формулы-3 2003 стал дебютным сезоном чемпионата «Евросерия Формулы-3». Он начался 26 апреля 2003 года и завершился 26 октября после 20 гонок. Первым чемпионом серии стал австралиец Райан Бриско. Командный зачёт выиграла французская команда ASM Formule 3.

Расписание этапов

Результаты сезона

Очковая система

Зачёты сезона

Зачёт пилотов

Командный зачёт 

Европа
2003